Râul Ciornaia, sau râul Ciorna, în traducere râul Negru, este un nume obișnuit pentru multe râuri din Rusia și Ucraina. 

Râul Ciornaia,  este un râu în Crimeea –  Ucraina. Pe malurile râului s-au purtat două bătălii importante în timpul războiului Crimeii: bătălia de pe râul Ciornaia și bătălia de la Inkerman. 
Ciornaia, un râu mic în Sankt Peterburg. 
Ciornaia recika, stație de metrou din Sankt Peterburg.